Liesjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Liesjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,05, long 27,15), sjö i Kuopio,  (61 ha)
2. Liesjärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,03, long 27,03), sjö i Tervo,  (3,2 km²)
3. Liesjärvi (sjö, lat 62,47, long 24,45), sjö i Keuru,  (8 km²)
4. Liesijärvi, sjö i Parkano,  (1,4 km²)
5. Liesjärvi (sjö i Egentliga Tavastland), sjö i Tammela,  (89 ha)
6. Liesjärvi (sjö, lat 60,67, long 23,90), sjö i Tammela,  (9,4 km²)

Robotskapade Finlandförgreningar